Schuiladres
 Safe House (1998), een film van Eric Steven Stahl
 Safe House (2012), een film van Daniel Espinosa
 Safe House (televisieserie), Britse televisieserie uit 2015